

Patronyme 

  ( - ), escrimeur français
 Alexandre Guyon (1830 - 1905), comédien et chanteur français
 Charles-Alexandre Guyon ( - ), également connu comme  « Guyon fils », comédien français
 Claude Guyon, politicien français
 Claude Raymond Guyon ( - ), général français de la Révolution et de l’Empire
 Claude-Marie Guyon ( - 1771), historien français
 Cécile Guyon ( - ), née « Cécile Annette Guyon », actrice française
Céline Guyon (née en 1974), archiviste et maître de conférences
  ( - ), diplomate français
 Émilie Guyon ( - ), actrice française
 Étienne Guyon ( - ), physicien français
 Fabienne Guyon, chanteuse et actrice
 Félix Guyon ( - ), urologue français
 Gaëtan Guyon ( - ), joueur de rugby
 Georges Guyon (1809 - 1850), acteur français
 Georges Guyon (1850 - 1915), architecte français
 Isabelle Guyon, poète français parnassien
Isabelle Guyon (1961 - ), chercheuse française en intelligence artificielle
 
 Jean-Jacques Guyon (1932-2017), cavalier français
 Jeanne Marie Bouvier de La Mothe-Guyon (1648-1717), mystique.
 Jean-Raymond Guyon ( - ), personnalité politique française
 Lionel Guyon ( - ), cavalier français
 Louis Guyon (? - 1617), médecin et polygraphe français
 Loïc Guyon, dessinateur de bande dessinée français
 Maxime Guyon ( - ), jockey français
 Maximilienne Guyon ( - ), portraitiste français
  (1976 - ), astronome franco-américain
 , producteur de musique français
 René Guyon ( - 1963), sexologue français
 Robert Le Guyon ( - ), personnalité politique française
 Yves Guyon (1899 - ), ingénieur français

Fiction 
 Marguerite Guyon, personnage de fiction de Victorine Monniot.

Toponyme 
Guyon est un nom de lieu notamment porté par :
 Châtel-Guyon.
 Fontaine-la-Guyon.
 La Roche-Guyon.
 Le Ménil-Guyon.
 Mareil-le-Guyon.
 Champguyon.
 La Guyonnière.
 Guyonvelle.

Voir aussi 
 
 
Dion, patronyme commun au Canada francophone et dérivé de Guyon

Patronyme breton